Le terme scouse ([skaʊs] selon l'alphabet phonétique international) est un mot anglais servant à désigner l'accent propre aux habitants de Liverpool et du Merseyside, ainsi qu'un ragoût à base de pommes de terre, de viande salée et d'oignons.

Le mot « Scouser » est utilisé pour désigner les gens possédant cet accent ou, de façon plus générale, toute personne venant de Liverpool.

Origine du terme 

Le terme scouse viendrait de lobscouse, mot désignant un mets typique des marins et de la classe ouvrière : un simple ragoût fait à base de pomme de terre et d'oignons, auxquels on peut ajouter de la viande salée (principalement du mouton, mais peut aussi être du bœuf ou du porc) et du chou rouge mariné dans le vinaigre. La viande est optionnelle et, si elle est absente, on parlera alors de blind scouse (« scouse aveugle »). Selon l'auteur Frank Shaw, qui publia en 1966 la première édition du livre à saveur humoristique Lern Yerself Scouse, How to talk proper in Liverpool (« Apprenez tout seul le scouse, comment parler correct à Liverpool » [sic]), le mot lobscouse pourrait avoir une origine allemande et serait dérivé de Labskaus. Le plat n'est donc pas typiquement liverpuldien, mais indique l'importance de la marine marchande et des classes ouvrières dans l'histoire et le folklore des habitants de la ville.

Origines de l'accent 

Liverpool, longtemps le plus important port de mer de l'Angleterre, fut ouvert à des influences diverses et connut une importante immigration venant des quatre coins des îles Britanniques, son industrie prospère et ses activités portuaires attirant de nombreux Gallois, Écossais et, surtout, Irlandais fuyant les conditions de vie miséreuses de leurs contrées. Toutes ces influences linguistiques, y compris quelques touches de français, d'allemand, de néerlandais et de norvégien, se greffèrent à l'accent local du Lancashire pour former, au cours des siècles, un mélange unique et original.

Les habitants de Liverpool étant fiers de leur accent, le scouse se maintient et tend même à se propager, contrairement aux tendances mondiales, alors que la plupart des langues connaissent une standardisation croissante et une disparition graduelle des régionalismes, accents et dialectes.

Particularités 

Le scouse est parfois difficile à comprendre pour les anglophones vivant à l'extérieur du Merseyside. Sa compréhension représente donc un défi majeur pour les étrangers maîtrisant l'anglais britannique standard, dit « du souverain », car sa prononciation est, dans quelques cas, radicalement différente et son débit est rapide.

Il possède quelques similitudes sonores empruntées à l'accent écossais, l'accent irlandais, l'accent du Pays de Galles ainsi qu'à celui du Lancashire et du « Mancunian », l'accent de Manchester, tout en étant complètement distincts de ceux-ci.

Voici quelques particularités spécifiques :
Diminutifs se terminant par « y » : Une particularité du scouse est d'utiliser le plus de diminutifs possibles pour désigner les noms de personnes et de lieux, tels que Ippy pour Hippodrome, Filly pour Philarmonic Hotel ou Pivvy pour Pavilion (pavillon). Cette particularité s'est propagée à toute la culture britannique dans les années 1960.
L'utilisation de périphrases : Habitude héritée des Gallois et des Irlandais d'utiliser des périphrases humoristiques avec une certaine musicalité pour nommer les lieux ou objets familiers. Exemple : Anfield Cemetery devient De Anfield bone orcherd (Le verger d'os Anfield), VAT 69 Whisky devient De Pope's Phone (le téléphone du pape), Wavertree (quartier de la ville qu'on peut traduire par « Arbre ondulant ») devient Shaky Bush (Buisson tremblant) ou encore Liverpool Roman Catholic Cathedral devient De Pope's Funnel (L'entonnoir du pape, en référence à la forme du bâtiment) ou Paddy's wigwam.
Expressions imagées : Utilisation de figures de style évoquant des particularités locales du paysage ou de l'histoire pour décrire des réalités de la vie courante. Par exemple: Ee's gorran ed as big as Birkened (He's got a Head as big as Birkenhead ; Sa tête est aussi grosse que la ville de Birkenhead) pour « Il est trop sûr de lui » ; Once every Prestin Guild (Once every Preston Guild ; Une fois toutes les guildes de Preston, qui se tient tous les vingt ans) pour « vraiment peu fréquent », ou encore Ee lewks like de unchback a Knotty Ash (He looks like the Hunchback of Knotty Ash; Il ressemble au bossu de Knotty Ash, un quartier de Liverpool) pour « Il a une apparence grotesque ».
Vocabulaire particulier. Quelques exemples :
Oreille : Lugole au lieu de ear
Jambes : Dollypegs au lieu de legs
Mains : Mitts au lieu de hands
Face ou bouche : Gob au lieu de face ou mouth
Nez : Ooter au lieu de nose
Merci : Ta au lieu de thanks
Moi : Uz au lieu de I et me
Toi : Yer, Yis au lieu de you
Vous : Yews au lieu de you
Hôpital : Ozzy au lieu de hospital
Au revoir : Ta-ra au lieu de good bye
cigarette : bifter
coup de tête : scouse kiss au lieu de headbut
coiffeur : Ali au lieu de barbershop
boisson : bevy au lieu de drink (plus souvent utilisé pour la bière)
stupide : dozey au lieu de stupid
 boulot : graft au lieu de work
Prononciation différente: Certains phonèmes de la langue anglaise habituelle sont modifiés.
Le son ing [ɪŋ] à la fin des mots tend à être remplacé par [ən] : falling [ˈfɔːlɪŋ] est prononcé [ˈfɔːlən]
Le h aspiré [h] n'est pas prononcé (comme pour les francophones apprenant l'anglais): head [hɛd] est prononcé ed [ɛd].
Le u, variant beaucoup d'un mot à l'autre en anglais, est différent. Sera prononcé, la plupart du temps, [ʊ]. Ainsi, butter (beurre) sera prononcé [ˈbʊtə] et non [ˈbɐtə].
Le phonème k [k], une occlusive vélaire est souvent transformé en une fricative vélaire [x] ou même une fricative uvulaire [χ] (son de fond de gorge rappelant un crachat) normalement absentes de l'anglais. Ainsi bike [baɪk] est prononcé [baɪx] ou même [baɪχ].
Le phonème représenté par th [θ] ou [ð] est remplacé par [t̪] (thing [t̪ɪŋ]) ou par [d̪] (the [d̪ə]).

Dans la culture populaire 
En 1965, la BBC crée une série télévisée intitulée Till Death Us Do Part qui met en vedette un vieil ouvrier réac, au parler scouse peu châtié, et son gendre, un traîne-savate de gauche. Les disputes étant très courantes, ce dernier traite constamment son beau-père de Scouse git (« connard de scouse »).

Ci-après, quelques personnalités connues s'exprimant en scouse d'après le Liverpool Echo :

 John Lennon
 Kim Cattrall
 Paul McCartney
 Joe Anderson
 Jamie Carragher
 Robbie Fowler
 Jennifer Ellison
 Steven Gerrard
 Darren Till
 Paddy Pimblett

Notes et références 

 Code de langue IETF : en-scouse

Voir aussi

Bibliographie 
 Scouse English, compiled by Fred Fazakerley, Abson Books London, 2001, , 35 p.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues indo-européennes
 langues germaniques
 langues germaniques occidentales
 groupe anglo-frison
 anglais

Inventaire de langues
Variété de l'anglais
Langue au Royaume-Uni
Langue en Angleterre
Culture à Liverpool